HOŠK je nogometni klub iz Gašinaca, sela u općini Satnica Đakovačka. 

NK HOŠK Gašinci osnovan je 13. ožujka 1976. godine. Inicijator i osnivač kluba bio je Stipan Perić koji je također predložio ime kluba i boje dresova, crveno-bijelo-plave.

Osim seniorske kategorije, trenutačno ne postoje mlađe kategorije kluba u službenim natjecanjima.

NK HOŠK se trenutačno natječe u 2.ŽNL osječko-baranjskoj, NS Đakovo.

Statistika u prvenstvima od sezone 1999./2000.

Izvor podataka 
HOŠK Gašinci zadovoljni ostvarenim rezultatom
www.rsssf.com
www.nogos.info 

Nogomet u Đakovu
HOŠK